Seznam medailistů na Mistrovství světa v jízdě na skibobech ve sjezdu.

Externí odkazy 
 Skibob.org: Statistiky MS
 Sport-komplett.de: medailisté 1967-2004

Mistrovství světa v jízdě na skibobech